Рыбинский  — посёлок в составе Медведковского сельского поселения Болховского района Орловской области. Население —  человек (), на 2018 гг. — 3 жителя.

История

География 
Посёлок расположен в центральной части Среднерусской возвышенности в лесостепной зоне, на севере Орловской области возле административной границы с Ульяновским районом Калужском области и находится по берегу реки Орс. Уличная сеть состоит из одного географического объекта: ул. Речная.
 
 Географическое положение
в 4 км. — административный центр поселения посёлок Вязовая, в 24 км — административный центр района город Болхов

Климат
близок к умеренно-холодному, количество осадков является значительным, с осадками в засушливый месяц. Среднегодовая норма осадков — 627 мм. Среднегодовая температура воздуха в Болховском районе — 5,1 ° C.

Население 

На 2017—2018 гг., по данным администрации Медведковского сельского поселения, в 1 дворе 3 жителя, от 30 до
50 лет — 1 чел., от 50 до 60 лет — 1 чел., свыше 60 лет — 1 чел..

 Национальный состав

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения
русские составляли 100 % от общей численности населения в 2 жителя

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство. Было развито сельское хозяйство.

Транспорт 
Просёлочные дороги.

Литература

Примечания 

Населённые пункты Болховского района